Gariboldi ist der Familienname folgender Personen:
Giuseppe Gariboldi (1833–1905), italienischer Flötist und Komponist
Italo Gariboldi (1879–1970), italienischer General und Generalgouverneur in Libyen